Янко́вского у́лица — городской топоним, связанный с кем-либо из деятелей, носивших фамилию Янковский.

В странах бывшего СССР:
 Янковского улица (Краснодар) - названа в честь Иосифа Иосифовича Янковского, председателя совета народных депутатов Кубанской области в 1918 году, погибшего во время Гражданской войны под Царицыном в 1919 году
 Янковского улица (Красноярск) — названа в честь Героя Советского Союза Степана Григорьевича Янковского
 Янковского улица (Минск) — названа в честь Фёдора Михайловича Янковского, белорусского языковеда, писателя, основателя белорусской фразеологии. 
 Янковского улица (Саратов) — названа в честь Олега Ивановича Янковского, известного советского киноактёра XX века.